FBU est un sigle qui peut désigner :
 Fraternité blanche universelle, une association loi de 1901 qui a pour objet d'étudier et de mettre en réalisation l'enseignement de Omraam Mikhaël Aïvanhov.

FBU est un code qui peut désigner :
 aéroport d'Oslo-Fornebu, un ancien aéroport situé à Oslo, en Norvège.
 French Bee : code OACI de la compagnie aérienne

Code IATA des aéroports